Georgy Girl est un film britannique réalisé par Silvio Narizzano, sorti en 1966.
Georgy Girl est une chanson interprétée par le groupe australien The Seekers.